Jean Rouxel peut désigner :
 Jean Rouxel (1530-1586), un jurisconsulte, poète et professeur royal en éloquence ;
 Jean Rouxel (1935-1998), un chimiste français.